

Новоніколаєвка — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Новоніколаєвка — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Новоніколаєвка — село, Асінівський район, Томська область
 Новоніколаєвка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Новоніколаєвка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — присілок, Кривошиїнський район, Томська область
 Новоніколаєвка — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Новоніколаєвка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Новоніколаєвка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область
 Новоніколаєвка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Новоніколаєвка — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Новоніколаєвка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Новоніколаєвка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Новоніколаєвка — присілок, Шегарський район, Томська область
 Новоніколаєвка — село, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Ніколаєвка
 Новомиколаївка

ru:Новониколаевка